Лашва може бити:

 Лашва (ријека), ријека, лијева притока Босне
 Лашва (Зеница), насељено мјесто у општини Зеница, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Лашванска долина, долина ријеке Лашве